less — утилита командной строки UNIX
 LESS — динамический язык стилей, расширение CSS
LeSS (Large-Scale Scrum) —  методика управления проектами, расширение Scrum
  — группа из области залива Сан-Франциско